Kilbane ist der Familienname folgender Personen:
Johnny Kilbane (1889–1957), US-amerikanischer Boxer
Kevin Kilbane (* 1977), irischer Fußballspieler